Бойцово (до 1948 года Йоенсуу, ) — посёлок в Ларионовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
В переводе с финского Йоенсуу означает устье реки.

По решению исполкома Кексгольмского райсовета зимой 1948 года деревня Йоенсуу получила наименование Коровино. В июле того же года исполком райсовета изменил свое решение, присвоив деревне название Бойцово, в честь Героя Советского Союза Ивана Никитовича Бойцова, погибшего на реке Тайпаленйоки зимой 1939 года при штурме финских ДОТов. Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня Йоенсуу входила в состав волости Кякисалми Выборгской губернии Финляндской республики. На территории деревни находился дом престарелых, поэтому вместо официального названия населенного пункта иногда употреблялось финское Кунналискоти. 

С 1 января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Кексгольмского района Ленинградской области.

С 1 октября 1948 года учитывается, как посёлок Бойцово и находится в составе Ларионовского сельсовета Приозерского района.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Бойцово входил в состав Ларионовского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Бойцово Ларионовской волости проживал 1 человек, в 2002 году — 6 человек (все русские).

В 2007 году в посёлке Бойцово Ларионовского СП проживали 12 человек, в 2010 году — 3 человека.

География 
Посёлок расположен в северной части района на автодороге  (Комсомольское — Приозерск).

Расстояние до административного центра поселения — 7 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Мюллюпельто — 10 км.

Посёлок находится на восточном берегу озера Вуокса.

Демография

Улицы 
Урожайная

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района